Анастасия Аммосова:
 Аммосова, Анастасия Игоревна (род. 1998) — российская модель, победительница конкурса красоты Мисс Европа 2018.
 Аммосова, Анастасия Романовна (1912—1986) — якутский государственный и общественный деятель.